Новлянское сельское поселение:

 Новлянское сельское поселение — поселение в Селивановском районе Владимирской области.
 Новлянское сельское поселение — поселение в Заволжском районе Ивановской области.